Sager steht für:
 Sager, österreichische Bezeichnung für ein Apophthegma
 Sager, eine Spielposition beim Skat, siehe Vorhand (Skat)

deutsche Namen polnischer Orte:
 Zagórze (Białogard) (ehemaliger Kreis Belgard), Woiwodschaft Westpommern
 Zagórze (Wolin) (ehemaliger Kreis Cammin), Woiwodschaft Westpommern

Personen:
 Abdulwahab Abdullah Al-Sager, kuwaitischer Diplomat
 Charlotte Sager (1797–1872), deutsche Wachsbildnerin
 Christopher Czaja Sager (* 1941), niederländischer Pianist
 Craig Sager (1951–2016), US-amerikanischer Sportreporter
 Daniel Sager (* 1979), deutscher Fußballspieler
 Daniel Andreas Sager (* 1985), deutscher Dokumentarfilmer und Journalist
 Dirk Sager (1940–2014), deutscher Journalist
 Günther Sager (1923–1991), deutscher Ozeanograph
 Hans Rudolf Sager (1547–1623), Schultheiss von Bern
 Henry und Naomi Sager, Eltern der Sager-Waisen
 Jürgen Sager (1777–1854), Bremer Kapitän, Schiffbauer und Werftbesitzer
 Karl-Heinz Sager (1931–2011), deutscher Manager beim Norddeutschen Lloyd
 Krista Sager (* 1953), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Ludwig Sager (1886–1970), deutscher Heimatdichter aus der Grafschaft Bentheim
 Manuel Sager (* 1955), Schweizer Diplomat
 Nico Sager (* 2004), österreichischer Handballspieler
 Olof Sager-Nelson (1868–1896), schwedischer Maler
 Otto Sager (1870–1937), deutscher Maler, Lithograph und Radierer

 Regi Sager, Schweizer Radiomoderatorin
 Reinhard Sager (* 1959), deutscher Politiker (CDU)
 Ruth Sager (1918–1997), US-amerikanische Genetikerin und Hochschullehrerin
 Sebastian Sager (* 1975), deutscher Mathematiker
 Sibylle Weber-Sager (* 1967), Schweizer Fernsehköchin
 Sophie Sager (1825–1901), schwedisch-US-amerikanische Frauenrechtlerin und Autorin
 Svend Frederik Sager (* 1948), deutscher Germanist
 Tomas Sager, deutscher Rechtsextremismusexperte und antifaschistischer Publizist
 Xavier Sager (1870–1930), französischer Postkartenkünstler und Karikaturist
 Xavier Sager (Landschaftsmaler) (1881–1969), französischer Maler von Landschaften Südfrankreichs

Siehe auch:
 Sager & Woerner, deutscher Baukonzern
 Sager (Notabelnfamilie)
 Saager
 Sagerer
 Zager